Buffetaut est un patronyme porté notamment par :

 Éric Buffetaut (1950-), paléontologue français ;
 Nicole Buffetaut (1927-), femme de lettres française, auteure de roman policier et de roman historique
 Stéphane Buffetaut (1953-), homme politique français.